Hättan kan syfta på:

 M/S Hättan – ett fartyg

Geografi

Finland 

 Hättö, ö, Nyland, Raseborg,

Sverige 

 Hättan, Orust kommun – en fyr 
 Hättan (ö) – en ö i Kungälvs kommun

Robotskapade Finlandförgreningar